T.J. Fox (né le  à Oswego, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1999 avec les Crunch de Syracuse Jr. dans l'OPJHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Crunch de Syracuse Jr. || OPJHL ||47 ||18 ||11 ||29 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Crunch de Syracuse Jr. || OPJHL ||47 ||12 ||13 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Gamblers de Green Bay || USHL ||32 ||3 ||3 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2003-2004 || Steel de Chicago || USHL ||56 ||11 ||16 ||27 ||62 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2004-2005 || Steel de Chicago || USHL ||60 ||21 ||29 ||50 ||90 ||7 ||2 ||3 ||5 ||8
|- 
|2005-2006 || Union College || ECAC ||30 ||8 ||2 ||20 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Union College || ECAC ||36 ||13 ||24 ||37 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||71 ||12 ||12 ||24 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||79 ||7 ||11 ||18 ||15 ||9 ||3 ||0 ||3 ||4
|- 
|2009-2010 || Nailers de Wheeling || ECHL ||64 ||26 ||34 ||60 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || EC Hannover Indians || 2. Bundesliga || 47 || 14 || 17 || 31 || 69 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Brahmas du Texas || LCH || 63 || 18 || 37 || 55 || 26 || 12 || 6 || 2 || 8 || 12
|-
| 2012-2013 || Brahmas de Fort Worth || LCH || 17 || 1 || 7 || 8 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Eispiraten Crimmitschau || 2.Bundesliga || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Füchse Duisburg || Oberliga || 14 || 9 || 7 || 16 || 4 || 10 || 4 || 6 || 10 || 4
|-
| 2013-2014 || Cutthroats de Denver || LCH || 63 || 8 || 19 || 27 || 28 || 16 || 0 || 6 || 6 || 4

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Naissance dans le comté d'Oswego
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Brahmas du Texas
Joueur des Brahmas de Fort Worth
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Cutthroats de Denver